Лас Лунас има више значења:

 Лас Лунас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Лунас, Кањада ла Унион (Сан Фелипе Теотлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику